Округа Аллегейни:
 Аллегейни () — Виргиния
 Аллегейни () — Мэриленд
 Аллегейни () — Нью-Йорк
 Аллегейни () — Пенсильвания
 Аллегейни () — Северная Каролина